Coriandrum latifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Johann Nepomuk von Crantz. Coriandrum latifolium ingår i släktet koriandrar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koriandrar
latifolium